«Видимость гнева» () — американская романтическая драма 2005 года режиссёра Майка Байндера

Главные роли исполнили: Джоан Аллен, Кевин Костнер и Эван Рэйчел Вуд.

Продюсерами картины выступили Джек Биндер, Алекс Гартнер и Сэмми Ли.

Сюжет 
Муж Тери Вольфмайер Грей неожиданно исчез и она полагает что он сбежал с секретаршей. Она осталась одна с четырьмя взрослыми дочерьми. Со временем Терри начинает выпивать, и дочерям приходится о ней заботиться. Интерес к жизни ей возвращает сосед, бывший бейсболист Дэнни, ведущий в местной радиопередаче. Дэнни постепенно ломает лед в их сложных отношениях из-за спора о земельном участке, рядом с их домами. Они начинают встречаться.

У девочек своя личная жизнь. Энди начинает работать в радиошоу Дэнни помощником продюсера и спит со своим начальником Шепом Гудменом. Хедли выпускница школы. Во время церемонии выясняется, что она беременна от своего одноклассника. Вскоре они играют свадьбу. Эмили хочет пойти в колледж искусств, но Терри настаивает о том, чтобы она пошла в бизнес колледж. Эмили заболела из-за стресса и долго приходила в себя. Самая младшая Папай крутит роман со своим одноклассником, который оказывается геем. Отношения между Дэнни и Терри переживают несколько размолвок и примирений. После этого Терри больше не пьет, и начинает более внимательно относиться к личной жизни дочерей.

Терри в конце концов даёт разрешение на застройку на спорном участке. Во время строительства рабочие открывают заброшенный колодец и обнаруживают в нём тело Грея Вольфмайер. Как оказывается, он не сбегал от семьи, а погиб в результате несчастного случая. В концовке Денни и Терри на похоронной службе по Грею ведут себя как пара, строят планы.

В ролях

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 74 %, на основании 184 рецензиях критиков, со средней оценкой 6,8 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «Комедийная драма для взрослых, с прекрасными актёрскими работами Джоан Аллен и Кевина Костнера».

Ссылки 
 
 
 Рецензия на фильм  Washington Post
 Рецензия на фильм  New York Times

Примечания 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии Германии
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2005 года
Фильмы-мелодрамы Германии
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Майка Байднера
Фильмы США 2005 года
Фильмы Великобритании 2005 года
Фильмы Германии 2005 года